Noisettes — британская инди-группа, образовавшаяся в 2003 году в Лондоне, Англия, и исполняющая динамичный поп-рок, насыщенный элементами фанка и соул. Рецензент Allmusic определил стиль коллектива как «Билли Холидей во главе White Stripes». В 2009 году группа добилась первого большого коммерческого успеха: сингл «Don’t Upset The Rhythm» поднялся до #2 в UK Singles Chart.

История группы 
Noisettes образовались в 2003 году, когда гитарист Дэн Смит и певица Шингай Шонива (участники Sonarfly) пригласили к сотрудничеству барабанщика Джейми Моррисона (в прошлом — участника групп Living With Eating Disorders, Willis, Six Toes, Jaywalk Buzz).

В 2004 году группа записала дебютный EP Three Moods of the Noisettes: он вышел на лондонском инди-лейбле Side Salad Records. Группой заинтересовались Universal Music Group и перевыпустили пластинку в США на импринте Low Altitude. Выпустив ещё два сингла ("IWE", "Scratch Your Name") группа перешла на Vertigo Records. В 2006—2007 года Noisettes гастролировали по Европе и США с TV on the Radio, Tom Vek, Babyshambles, Bloc Party, Mystery Jets, а также Muse, которые пригласили их в тур 2006 года.

В 2007 году вышел дебютный альбом What’s the Time Mr. Wolf? (UK #75). В 2008 году группа (вместе с Полом Уэллером, Грэмом Коксоном и др.) приняла участие в выпуске благотворительного сингла в поддержку Crisis Consequences, фонда помощи бездомным.

20 апреля 2009 года вышел второй альбом Wild Young Hearts. Сингл из него «Don’t Upset The Rhythm» поднялся до #2 в UK Singles Chart.

Весной 2009 году Noisettes вышли в британское турне, в качестве «разогревщиков» пригласив малоизвестные местные группы летом 2009 года группа приняла участие в европейском турне Lady Gaga.

Дискография

Альбомы 
 What’s the Time Mr. Wolf? (2007) UK #75
 Wild Young Hearts (2009) UK # 7
Contact (2012) UK #30

Мини-альбомы 
 Three Moods of the Noisettes (2005)
 What’s the Time Mini-Wolf? (2006])

Синглы 
 «IWE» (2006)
 «Scratch Your Name» (2006); перевыпущен в 2007.
 «Don’t Give Up» (2006) UK #73
 «Sister Rosetta» (Capture The Spirit) (2007) UK #63
 «The Count of Monte» Christo (2007)
 «Wild Young Hearts» (2008)
 «Don’t Upset The Rhythm» (2009) UK #2
 «Never Forget You» (2009) UK #20

См. также 
 Don’t Upset The Rhythm, BBC Radio 1 Live Lounge

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 www.noisettes.net
 
 Noisettes at MSN
 www.dailymotion.com Noisettes
 

Инди-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Исполнители Vertigo Records
Музыкальные коллективы из Лондона
Группы поп-рока из Великобритании
Рок-группы Великобритании